Тимофей Черный (настоящая фамилия Аненков)(1895- ?) — анархо-махновец, литератор.

Биография 
Родился в конце девятнадцатого столетия, в Полтавской губернии, Российская империя.

С 1 сентября 1919 по февраль 1920 года командир 24-го Терновского полка, 1-го Донецкого  корпуса РПАУ.

В 1-й половине 1920 командир махновского повстанческого отряда в Полтавской губ. (200 бойцов). 

В мае 1921 года отряд Тимофея насчитывал 120 кавалеристов, а в июне уже состояла из 30 человек. Летом с появлением Махно в Полтавской губернии, Черный вместе с Христовым стали организовывать повстанческие отряды в губернии которых уже насчитывалось 17.

Дальнейшая судьба неизвестна

Творчество 
Печатался в разных анархистских газетах в частности в газете "Вольный Бердянск".

Вольный повстанец

Вольный повстанец, бесстрашный солдат -

Бедным, голодным - товарищ и брат !

Вольный повстанец - мужик-крестьянин ! 

Люда рабочего брат он и сын !

Любит он волю, не любит господ -

Смело идет он на бой за народ !

Вольный повстанец нам счастье кует,

Вольную жизнь всему миру дает.

Смело, товарищ, с тобой мы пойдем,

Вольную жизнь наконец-то найдем!

октябрь 1919 г.

Литература 
 Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-1921:Документы и материалы / Серия: Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.: Документы м материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. - М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2006. - 1000 с.
 http://www.makhno.ru/makhno/

Примечания 

Родившиеся в Полтавской области
Анархисты Украины
Военные Революционной повстанческой армии Украины
Поэты Украины
Персоналии по алфавиту